Gustav Gustavson – condottiero svedese
 Linda Gustavson – nuotatrice statunitense

Pagine correlate 

Gustavsson
Gustafson